Мико̀лай Руднѝцки () е полски езиковед индоевропеист, славист, професор в Познанския университет, член на Полската академия на знанията и Полската академия на науките, създател и дългогодишен редактор на научното списание „Slavia Occidentalis“.

Трудове 
 Z Zagadnień psycho-fonetycznych. (Na tle konkretnych wypadków polskich i słowiańskich.) (1911)
 Studya psychofonetyczne (1912)
 Assymilacya (1912)
 Przyczynki do gramatyki i słownika narzecza słowińskiego (1913)
 Zmiany rodzaju w rzeczownikach zapożyczonych: na podstawie materiału z języka niemieckiego (1915)
 Puck i jego gniazdo etymologiczne (1915)
 Wykształcenie językowe w życiu i w szkole (1920)
 Z dziejów polskiej myśli jezykowej i wychowawczej (1921)
 Pomorze i Pomorzanie (1926)
 Prawo identyfikacji wyobrażeń niedostatecznie różnych (1927)
 Charakterystyka językowa i nazwy geograficzne Pomorza (1929)
 Die Slaven, Kelten und Germanen im Bassin des Baltischen Meeres zu Beginn der indoeuropäischen Ära (1937)
 Imiona osobowe z Pomorza Zachodniego (Szczecińskiego) do r. 1230 (1938)
 Językoznawstwo polskie w dobie Oświecenia (1956)
 Prasłowiańszczyzna, Lechia-Polska (1959)
 Wyłonienie się Słowian spośród ludów indoeuropejskich i ich pierwotne siedziby (1959)
 Wspólnota słowiańska, wspólnota lechicka-polska (1961)

Бележки 

Полски езиковеди
Индоевропеисти
Полски слависти
Възпитаници на Ягелонския университет
Преподаватели в университет „Адам Мицкевич“
Член-кореспонденти на ПАН
Членове на Полската академия на знанията
Членове на Националната лига
Доктор хонорис кауза на Университет „Адам Мицкевич“